El Che Cola è una Cola naturale senza OGM con fini umanitari e apolitici, creata in omaggio a Ernesto Rafael Guevara de la Serna, soprannominato Che Guevara. La società marsigliese che la produce, s'è impegnata a donare il 50% dei ricavi netti a favore di ONG che operano contro la fame nel mondo e che aiutano orfani e fanciulli bisognosi.

Collegamenti esterni 
 

Cola